Asew oder ASEW steht für:
 Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung, eine Unterorganisation im Verband kommunaler Unternehmen
 Ewno Fischelewitsch Asew (1869–1918), russischer Terrorist und Polizeispitzel

Abkürzung